Багомедов Алибек Багомедович (23.02.1930 г, с. Урахи, Дагестанская АССР — 29.10.1974 г, с. Урахи, ДАССР) — советский политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.

Биография 
Родился 23 февраля 1930 г. в с. Урахи Сергокалинского района Дагестанской АССР.

По национальности — даргинец. Окончил 7 классов Урахинской средней школы.

Трудовая деятельность 
С  1950 — 1953 — служил в Советской армии.

С 1955 года — на хозяйственной работе. Старший чабан, Бригадир Совхоза имени Гамида Далгата в с. Урахи.

В 1970 — 1974 г.г. — избран урахинским одномандатным округом депутатом Верховного Совета СССР 8 созыва, входил в Совет Национальностей.

Смерть 
Трагически погиб 29 октября 1974 года в результате несчастного случая.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1970)
 Орден «Знак Почёта» (1973)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «Ветеран труда»

Примечания

Ссылки 
 Депутатов Верховного Совета СССР 8 созыва

Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Дагестанской АССР
Члены Дагестанского обкома КПСС